La Nationalliga A 1997/98 fue la 101.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1998
Fútbol en 1997
Fútbol en 1998
Suiza en 1997
Suiza en 1998